A csapatok az extra pontokat az előző szezonban elért eredményük alapján kapták. 
Harmadik bajnokságát szerezte meg az Újpest zsinórban, két ponttal megelőzve a Ferencvárost és néggyel a Vasast.

Kiesett a Dunaújvárosi Kohász és a Szegedi EOL, feljutott az Egri Dózsa és a VM Egyetértés.

Új szabályt vezetett be az MLSZ a cseréknél: a korábbi egy kapus, két mezőnyjátékos helyett csak két játékost lehetett cserélni. A másik szabály, a korábbi gólarány helyett a gólkülönbség döntött két csapat között a helyezésben.

Az MTK dunavarsányi edzésén Szucsányi Andrást egy villám halálra sújtotta, a többi játékost is leterítette, de nekik nem lett komolyabb bajuk.

A végeredmény 

A bajnok Újpesti Dózsa játékosai
Szentmihályi Antal (15) / Borbély László (15) – Káposzta Benő (27), Horváth József (26), Noskó Ernő (29), Juhász Péter (29) – Dunai III Ede (30), Tóth András (21) – Fazekas László (28), Bene Ferenc (28), Dunai II Antal (30), Zámbó Sándor (30).
Játszott még: Nagy László (19), Solymosi Ernő (10), Göröcs János (7), Bánkuti István (6), Kellner Jenő (2), Tóth István (1). 
Edző: Baróti Lajos

Az ezüstérmes Ferencvárosi TC játékosai
Géczi István (29) – Novák Dezső (21), Páncsics Miklós (29), Bálint László (30), Vépi Péter (24) – Juhász István (24), Mucha József (30) – Szőke István (27), Albert Flórián (24), Branikovits László (30), Rákosi Gyula (25).
Játszott még:  Füsi János (18), Megyesi István (15), Horváth Árpád (10), Németh Miklós (7), Kű Lajos (6), Havasi Sándor (4), Selenka Tamás (3), Gulyás Géza (2), Katona Sándor (2), Bartosik János (1).
Edző: Csanádi Ferenc

A bronzérmes Vasas játékosai
Tamás Gyula (30) – Fábián Tibor (30), Mészöly Kálmán (26), Vidáts Csaba (29), Ihász Kálmán (26) – Török Péter (24), Menczel Iván (18), Lakinger Lajos (27) – Tóth Bálint (20), Puskás Lajos (30), Farkas János (19).
Játszott még: Ladinszky Attila (18), Müller Sándor (17), Nell Lajos (13), Molnár Dezső (7), Szőke István (7), Radics János (4), Váradi Ottó (3), Antal Péter (2).
Edző: Machos Ferenc

Kereszttáblázat 

 Összes nézőszám: 1 694 100, átlag: 7 059.

Díjak

Góllövőlista

Jegyzetek

Források 
 Mező Ferenc: Futball adattár ()
 Nemzetisport.hu
 Hungary - List of final tables (RSSSF)
 http://www.rsssf.com/tablesh/honghist1970.html

Magyar 1
Magyar 1
Magyar elsőosztályú labdarúgó-bajnokságok